Die Begriffe Apple-Clone oder Apple-Klon stehen für:
 Nachbauten des Computers Apple II in den ’70er und ’80er Jahren; siehe Apple-Clone
 Nachbauten des Computers Macintosh in den ’80er und ’90er Jahren; siehe Mac-Klone
 Aktuelle Nicht-Apple-Personalcomputer, auf denen das Betriebssystem macOS läuft; siehe Hackintosh